Cohasset podría referirse a las siguientes poblaciones estadounidenses:

 Cohasset (California); o
 Cohasset (Massachusetts).